Бобровня:

Населённые пункты 
 Бобровня — деревня в Гродненском районе Гродненской области, Белоруссия.
 Бобровня — деревня в Дубровском районе Брянской области, Россия.

Другое 
 Бобровня — урочище и заказник в Киевском горсовете (Украина)
 Бобровня — река (протока) Днепра в Киевском горсовете (Украина)